El término Freeborn (que en inglés significa «nacido libre» o «nacida libre») puede referirse a:

 Freeborn, un término utilizado durante el período en que en Estados Unidos se practicaba todavía la esclavitud;
 Condado de Freeborn, un condado del estado de Minnesota, en Estados Unidos;
 Freeborn, una ciudad de Estados Unidos, situada en el condado de Freeborn;
 Municipio de Freeborn (condado de Freeborn, Minnesota)
 Municipio de Freeborn (condado de Dunklin, Misuri)
 Lago de Freeborn (en inglés, Freeborn Lake), un lago situado en el condado de Douglas (estado de Minnesota, Estados Unidos).

Freeborn también es un apellido, un nombre de pila y un apodo:

Apodo:
 «Freeborn John», apodo de John Lilburne (nacido hacia 1614 y fallecido el 29 de agosto de 1657), político inglés del período de la revolución inglesa.

Apellido:
 Charles James Freeborn, soldado estadounidense de la Primera Guerra Mundial;
 Glenn Freeborn (nacido en 1973), futbolista australiano;
 James Freeborn (1876–?), tirador deportivo canadiense;
 John Freeborn (1919–2010), as de la aviación británica durante la Segunda Guerra Mundial;
 Scott Freeborn (nacido en 1978), futbolista escocés;
 Stanley B. Freeborn (1891–1960), Rector de la Universidad de California en Davis;
 Stuart Freeborn (1914–2013), maquillador británico especializado en el cine, célebre por haber creado la marioneta con la que se representó al maestro Yoda en la trilogía original de La guerra de las galaxias (1977-1983);

 William Freeborn (1816–1900), pionero estadounidense de los estados de Minnesota, Montana, y California;
 William Freeborn (1594–1670), colono fundador de un pueblo llamado Portsmouth, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.

Nombre de pila:
 Freeborn Garrettson (1752–1827), pastor estadounidense;
 Freeborn Garretson Hibbard (1811–1895), pastor metodista estadounidense, también teólogo y escritor;
 Freeborn G. Jewett (1791–1858), jurista y político estadounidense.